Osoby noszące nazwisko "Rago":
 Antoni Rago (poległ 1918) – podporucznik Wojska Polskiego
 Danuta Rago (1934-2000) – fotoreporter, fotografik
 Stefan Rago (1896-1938) – major kawalerii Wojska Polskiego
 Pablo Rago Ragonese (ur. 1972) – argentyński aktor

Inne znaczenia:
 Rågö – w języku szwedzkim nazwa wysp Pakri
 Rago – norweski park narodowy, graniczący ze szwedzkim parkiem Padjelanta